Malvinas Argentinas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Malvinas Argentinas (ort i Argentina), Córdoba, 
 Partido de Malvinas Argentinas, kommun, Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar